Сен-Вікто́р-дез-Уль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Гар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 560 км на південь від Парижа, 70 км на північний схід від Монпельє, 25 км на північний схід від Німа.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лангедок-Русійон. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 120 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 305,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Сен-Віктор-дез-Уль на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Віктор-дез-Уль на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Віктор-дез-Уль на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Віктор-дез-Уль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Віктор-дез-Уль на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Гар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Гар